Богомягково — село в Пермском крае России, в составе Осинского района, Верхнедавыдовского сельского поселения.

География 
Село расположено на малой реке Богатырке (правый приток Камы), чуть выше места её впадения в Каму, на правом берегу Камы, противоположном от районного центра, города Осы.

История 
В XVI веке закамская сторона стала активно заселяться русскими. Предположительно, Богомягковское поселение возникло в 1596 году как вотчина Осинского Преображенского монастыря. 

В письменных источниках известно как деревня с 1678 года. В прошлом также выступала под названием деревня Богомяхких.

Население

Археологические памятники 

В 100 м к югу от села – Богомягковское селище, относимое к I половине I тысячелетия до н.э., т.е. к железному веку.

Прославленные уроженцы 
 Богомягков С.Н. (1890 – 1966), участник Гражданской войны, начальник штаба 30-ой дивизии. 
 Богомягков К.В. (1920 – 1944), штурман бомбардировщика, повторивший в годы Великой Отечественной войны подвиг Н. Гастелло.

Ссылки 
 Официальный сайт Осинского городского поселения

Примечания 

Населённые пункты Осинского района (Пермский край)